Фёдор Леонидович Токарев (1927 — 16 октября 1942) — юный герой-партизан разведчик и связной Великой Отечественной войны, замученный и зверски убитый фашистами в октябре 1942 года.

Биография 
Родился в 1927 году в селе Явлена Есильского района Северо-Казахстанской области в Казахстане. В 1930-х годах семья приняла решение переселиться на постоянное место жительство в станицу Абадзехскую (Адыгея). Федя и его брат Гриша Токарев воспитывались в семье Таисии Михеевны, дедушка — Илья Егорович Артюхов был егерем, знатоком местных окрестных лесов. Фёдор был учащимся школы № 3 станицы Абадзехская.

Пятнадцатилетний Федя Токарев во время Великой Отечественной войны стал помогать партизанам отряда № 3 «За Родину». В августе 1942 года немецко-фашистские войска заняли станицу Абадзехскую. Семья Феди, спасаясь от расправ очутилась на Войкиной поляне, в сторожке у своего дедушки егеря. Артюхов был связан с партизанским отрядом. Мальчики Федя и Гриша тоже стали помогать защитникам Родины — ходили в разведку, добывали ценные сведения и доставляли их в отряд. Вместе с Ильёй Егоровичем Фёдор уберёг колхозное стадо, отбив его у гитлеровцев и перегнав в горы.

Однажды братья, устроив засаду из карабинов, подорвав гранатами немецкий автомобиль, уничтожили двух фашистов-мотоциклистов.

Вместе с Токаревыми в отряде были и другие юные герои, среди них — Стёпа Пономарёв. Как-то Степан не возвратился с задания, и отряд принял решение направить Фёдора разузнать что произошло. Пробравшись в станицу и увидевшись с матерью Пономарёва, Федя узнал, что Стёпа замучен в гестапо. Возвращаясь назад через огороды, он наткнулся на полицаев, один из которых был сослуживцем отца Феди. 7 октября 1942 года на основании доноса предателя-старосты были арестованы все члены семьи Токарева. Их допрашивали, пытали. Потом отпустили — всех, кроме дедушки и Феди.

Федю Токарева и Илью Егоровича Артюхова бросили в застенок. Их изощрённо пытали, но никаких сведений они не выдали. 16 октября 1942 года их вывели за станцию Хаджох и заживо закопали в землю.

Мальчик-герой захоронен в братской могиле в посёлке Каменномостском.

Память 
 Мемориальная доска в память о герое установлена на здании школы № 3 станицы Абадзехская.
 В 1988 году в селе Явленка (Казахстан), у здания историко-краеведческого музея, сооружён гранитный бюст отважного партизана.
 В посёлке Тульском находится памятник пионерам-героям Адыгеи. Среди имён героев — имя Федора Токарева.
 Именем Феди Токарева названы улица в селе Есиль и лагерь отдыха школьников.
 В музее школы № 3 станицы Абадзехской хранятся материалы о юном партизане Токареве.

Примечания

Литература 
 Безусько Т. Закапывали живыми //Правда. — 2014. — 20 — 23 июня.
 В одном из музеев Адыгеи открылась передвижная выставка //Аргументы и факты. — 2012. — 30 мая.
 Верещагин О. Пламя юных сердец.
 Исупова Е. Пинонеры-герои… Кто они? //Видеоуроки.net. — 2018. — 5 октября.
 Карагозян А. Из истории памятников станицы Абадзехской //Алые паруса. — 2012. — 2 февраля.
 Куценко И., Моисеева Э. Юные ленинцы Кубани. — Краснодар, 1972. — С. 25.
 Памятник юному герою-партизану Токареву Феде //Управление культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области. Есильский район.
 Федя Токарев //Дети Кубани в годы Великой Отечественной /Сост. Э. И. Трифонова, И. Ф. Гайворонская. — Краснодар, 2008. — С. 71.

Ссылки 
 Герой Фёдя Токарев
 Фёдор Токарев

Партизаны Великой Отечественной войны
Пионеры-герои
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Похороненные в Майкопском районе